Otokoré peut désigner :
 Didier Otokoré (1969-), footballeur ivoirien ;
 Safia Otokoré (1969-), femme politique française, ex-épouse du précédent.